In het algemeen: de handeling van het kopen 
 koopovereenkomst
 Koop (band), Zweedse jazzband
 Koop Tjuchem, voormalig Gronings bouwbedrijf

klantenorderontkoppelpunt
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties